Jeunes ailes et vieilles tiges est la quinzième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1972